Агостіню / Агоштіню Барбоза (), або Августин Барбоса (;  — ) — португалський єзуїт, єпиископ Уджентський (1649). Мовознавець, письменник, лексикограф, спеціаліст з канонічного права. Народився в Алдані, Португаія. Після навчання виїхав до Риму. Висвячений у єпископи 22 березня 1649 року. Автор «Португальсько-латинського словника» (Dictionarium Lusitanico-Latinum), виданого в Бразі 1611 року. Помер у Римі.

Праці 
Усі праці Барбози складають 30 томів.

 Sumario de la vida y milagros de San Felippe Nery, fundador de la Congregacion del Oratorio; razón de su instituto y empleos de los sacerdotes de que la dicha Congregación se compone, s. l., s. f.;
 Barbosa, Augustinus. Dictionarium Lusitanicum-Latinum. Braga, typis Fructuosi Laurentii de Basto, 1611;
 Remissiones Doctorum super varia loca Concilii Tridentini, Lisboa, ex officina Petri Craesbeeck, 1618 (ed. definitiva con el título Collectanea eorum Doctorum, qui in suis operibus Concilii Tridentini loca referentes illorum materiam incidenter tractarunt, Lyon, sumptibus Laurentii Durand, 1642);
 Castigationes, et additamenta ad commentaria Emmanuelis Barbosae parentis in Ordinationes Regiae Lusitaniae, Lisboa, typis Petri Craesbeeck, 1620;
 Pastoralis sollicitudinis, sive de officio, et potestate Episcopi tripartita descriptio, Roma, ex typographia Guillelmi Faciatti, 1622 (algunas ediciones de esta obra incluyen un Formularium episcopale, in quo variae continentur formulae ad episcopalem iurisdictionem rite et recte administrandam);
 Selectae iuris canonici interpretationes, Roma, ex typographia Francisci Corbelletti, 1626;
 Variae iuris tractationes, Lyon, sumptibus Laurentii Durand, 1631;
 Pastoralis sollicitudinis, sive de officio, et potestae Parochi tripartita descriptio, Roma, ex typographia Guillelmi Faciatti, 1632;
 De canonicis, et dignitatibus, aliisque inferioribus beneficiariis cathedralium, et colegiatarum ecclesiarum eorumque officium, tam in choro quam in capitulo tractatus, Roma, apud Franciscum Corbellettum, 1632 (última, ed., rev., Venecia, 1641);
 Iuris ecclesiastici universi libri III, Lyon, sumptibus Laurentii Durand, 1634 (ed. aum., Lyon, 1645);
 Collectanea Bullarii, aliorumve Summorum Pontificum Constitutionum, necnon praecipuarum Decisionum, quae ab Apostolica Sede, ac Sacris Congregationibus S.R.E. Cardinalium Romae celebratis usque ad annum MDCXXXIII. emanarunt, Lyon, sumptibus Laurentii Durand, 1634 (después con el título Summae Apostolicarum Decisionum, Lyon, 1645);
 Vota decisiva, et consultiva canonica libri II, Barcelona, apud Gabrielem Nogues, 1635;
 Praxis methodica exigendi pensiones adversus calumniantes et differentes eas solvere, Lyon, sumptibus Laurentii Durand, 1636;
 Collectanea Doctorum, tam veterum, quam recentiorum in ius Pontificium universum VI, Lyon, I—V sumptibus Laurentii Durand, VI typis haered. Petri Prost, Philippi Bordes et Laurentii Arnaud, 1637—1648;
 Collectanea ex Doctoribus, tum priscis, tum recentioribus in Codicem Iustiniani II, Lyon, apud Gabrielem Boissat et socios, 1638;
 Memorial a la catolica y real magestad de Felipe quarto por el doctor Agustín Barbosa […] sobre la remuneración de sus estudios, Madrid, Imprenta Real, 1640;
 Summa apostolicarum decisionum extra ius commune vagantium, Lyon, sumptibus haered. Petri Prost, Philippi Bordes et Laurentii Arnaud, 1645;
 Repertorium iuris civilis, et canonici, opus posthumum studio et industria Simonis Vaz Barbosae, auctoris fratris […] digestum, Lyon, sumptibus Ioannis Antonii Huguetan et Guilielmi Barbier, 1668;
 Opera omnia utriusque iuris, I—XX, Lyon, 1712—1724 (Venecia, 1735).

Примітки

Бібліографія

Монографії. Статті 
 Antonio, N. Bibliotheca Hispana Nova, I, apud Joachimum de Ibarra typographum regium, Madrid, 1783, p. 173—175.
 Barbosa Machado, D. Bibliotheca lusitana historica, critica e cronologica, vol. I, Lisboa, officina de Antonio Isidoro da Fonseca e de Francisco Luiz Ameno, 1741, p. 54-59.
 Couto Oliveira, A. do. Agostinho Barbosa, canonista portugués // Aufsätze zum portugiesischen Kulturgeschichte, vol. II (1961), p. 1-46.
 Couto Oliveira, A. do. Agostinho Barbosa e o indice dos livros proibidos, tesis, Münster, 1962.
 Mendes de Almeida, J. Agostinho Barbosa: o segundo lexicógrafo português da lingua latina // Revista de Guimarães, №.º 75 (1965), p. 31- 40.
 Schulte, J. F. von. Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, III/1, reimpr. Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1956, p. 746—747.

Довідники 
 Almeida, F. de. Barbosa (Agostinho) // Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, vol. VI, Paris, 1932, p. 663—664.
 Binder, D. A. Barbosa, Agostinho // Lexikon für Theologie und Kirche, vol. I, Friburgo, 1993, p. 1406.
 Cuena Boy, Francisco. Barbosa, Agustín de 
 Raffalli, J. Barbosa (Augustin) // Dictionnaire de Droit Canonique, vol. II, París, 1937, p. 203.
 Cuena, F. Agostinho Barbosa // Juristas Universales, vol. II, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 360—362.
 Silva, I. F. da Diccionario bibliographico portuguez. Estudos de Innocencio Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil, vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1858, p. 14-15.
 Viera. D. J.; Peláez, M. J. Barbosa, Agostinho // Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), vol. I, Zaragoza, Universidad de Málaga, 2005, p. 132—133.

Посилання 

  (for Chronology of Bishops) 
  (for Chronology of Bishops) 
 Catholic Encyclopedia article
 Tarlton Law Library page

Португальські єзуїти
Італійські єпископи
Португальські лексикографи